Macrobia (regno) – antico regno del Corno d'Africa 
 Macrobia – femminile del nome Macrobio